Bengkalis désigne en Indonésie :
 l'île de Bengkalis ;
 la ville de Bengkalis ;
 le Kabupaten de Bengkalis.